Орибо́ () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Воклюз, округ Апт, кантон Апт.

Географическое положение 

Коммуна Орибо лежит на северных отрогах Люберона к северу от самой высокой горы Люберона Мурр-Негр и расположена в 55 км к востоку от Авиньона — административного центра (префектуры) и в 9 км к юго-востоку от Апта. Соседние коммуны: Сен-Мартен-де-Кастийон на северо-востоке, Кастелле на востоке, Бюу на западе, Апт и Сеньон на северо-западе.

Площадь коммуны — 7,5 км², население — 70 человек (2006) с тенденцией к росту: 74 человека (2012), плотность населения — 9,9 чел/км².

Гидрография 
В окестностях коммуны расположен ручей Валлон-де-Петарель, один из источников Эг-Брэн, притока Дюранса.

Демография 
Население коммуны в 2011 году составляло 75 человек, а в 2012 году — 74 человека.

Динамика населения:

Достопримечательности 
 Часовня Сен-Пьер в окрестностях Орибо, вторая половина XII века. Посвящена епископу Апта в 1161—1182 годах Пьеру де Сен-Поль.

Примечания

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Орибо на сайте Национального института статистики (INSEE) 
 Photos d’Auribeau
 Site de l’Office de tourisme du pays d’Apt